Le Chant de l'immédiat satori (en japonais : Shōdōka) est un recueil de 78 poèmes zen qui aurait été écrit au  par le maître chinois Yōka Daishi.

Description 

Le texte comporte 2000 kanjis groupés en 267 vers de 7 kanjis environ. L'ensemble est divisé en 78 poèmes.

Traductions et commentaires 
 Le Chant de l'immédiat satori, traduction et commentaires de Taisen Deshimaru, Paris, Éd. Zen-Retz, 1978. Réédition Albin Michel, coll. « Spiritualités vivantes », 2010.
Kôdô Sawaki, Le Chant de l’Éveil. Le Shôdôka commenté par un maître zen, trad. du japonais par Janine Cousin, Paris, Éd. Albin Michel, 1999.
Eric Rommeluère, « Le Chant de la réalisation de la voie » (traduction annotée) in Les Fleurs du vide : Anthologie du bouddhisme sôtô zen, Paris, Grasset, 1995.

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Sandokai
 Xinxin Ming

Poésie de langue japonaise
Poésie du VIIIe siècle
Recueil de poèmes
Texte du bouddhisme zen